Kristof Arys, né le  à Alost, est un joueur de football belge retraité depuis 2016. Durant sa carrière de joueur, il évolue au poste d'attaquant. Buteur reconnu dans les divisions inférieures avec plus de 350 buts inscrits en matches officiels, il termine trois fois meilleur buteur de Division 2 mais il n'a disputé qu'une saison en première division avec le Cercle de Bruges.

Biographie

Palmarès 
 1 fois champion de Division 2 en 2003 avec le Cercle de Bruges.
 1 fois champion de Promotion en 2001 avec Torhout 1992 KM.
 2 fois meilleur buteur de Division 2 en 2002 avec le KMSK Deinze (19 buts) et en 2006 avec le Red Star Waasland (19 buts).

Statistiques

Annexes

Références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1977
Naissance à Alost
Footballeur belge
Joueur du KMSK Deinze
Joueur du Cercle Bruges
Joueur de Heusden-Zolder
Joueur de Waasland-Beveren
Joueur du KSV Audenarde
Joueur du KS Wetteren
Joueur du KM Torhout